TVN – polska stacja telewizyjna
 TVN – australijska stacja telewizyjna
 TVN – chilijska stacja telewizyjna
 tvN – południowokoreańska stacja telewizyjna
 TVN (Estonia)
 TVN (Panama)
 TVN – pierwsza wenezuelska stacja telewizyjna
 TVN Entertainment Corporation – amerykańska telewizja kablowa